Operação Ivy
Ivy (banda)

Desambiguação

pl:Bluszcz (ujednoznacznienie)